«Молодо́й Волкода́в» (2007) — российский телесериал в жанре фэнтези режиссёра Олега Фомина. Сериал создан по мотивам произведений Марии Семёновой о Волкодаве, первые четыре серии представляют собой вольную экранизацию книги «Волкодав. Истовик-Камень».

Телесериал снят студией «СТАР-Т» по заказу кинокомпании «Централ Партнершип» и первый раз демонстрировался по телеканалу «НТВ». «Молодой Волкодав» — приквел к вышедшему в конце 2006 года полнометражному фильму «Волкодав из рода Серых Псов», выпущенному той же кинокомпанией.

Сюжет

Первая серия 
Поселение веннов. Готовится инициация трёх молодых юношей — Серого Пса, Волчонка (которым лет по пятнадцать) и Лисёнка (что помоложе), однако последний, испугавшись, убегает от своего отца и прячется. На инициацию парни отправляются поодиночке в шатёр к Прекрасной Саадат. Первым идти жребий выпадает Серому Псу, которому Саадат предсказывает будущее великого воина и затем совершает обряд. Волчонку же предсказательница перед обрядом ничего не говорит. Когда потом Волчонок узнаёт об этом, то обижается и бросается вечером в лес, чтобы догнать её и узнать свою судьбу (что, вообще-то, обычаями запрещено). Вместе с другом они не могут её найти, но вдруг она является им, давая понять их бесцеремонность, и предсказывает Волчонку смерть под землёй.

Поздно вечером на поселение нападает отряд сегванов под руководством Людоеда и колдуна. Людоед убивает отца и мать Серого Пса у того на глазах и по совету Колдуна забирает отцовский меч. Единственными выжившими оказываются Серый Пёс и Волчонок, которых налётчики забирают, надеясь нажиться на продаже их работорговцам. Позже сегваны замечают спрятавшегося Лисёнка, который во время дальнейшей перевозки искусно изображает блаженного и его оставляют несвязанным при отряде. Однако во время одной из стоянок Лисёнок неумело нападает на одного из воинов, за что его серьёзно ранят и бросают в клетку к двум другим заключённым. Тогда во время ночного привала Волчонок и Серый Пёс хитростью убеждают одного из стражей открыть их клетку и убивают его, после чего, захватив раненого Лисёнка, неудачно пытаются убежать. Их окружают, ранят Серого Пса и возвращают обратно в клетку.

Тем временем в других широтах, среди барханов и песков идёт караван Ксоо Таркима, направляющийся в Самоцветные горы. Навстречу им идут купец и ростовщик. Купец предлагает себя в рабство, чтобы расплатиться с долгами перед ростовщиком и не сделать рабами жену и своих детей. Тарким покупает его и даёт ему новое имя — Должник. Таким образом, Должник присоединяется к компании других рабов, среди которых Тиргей, Мхабр и Корноухий, а также рождённый в рабстве мальчик Каттай, обладающий даром чувствовать камни.

Ростовщик возвращается с полученными «за раба» деньгами в город, где спустя некоторое время его разоблачают как мошенника. Во время публичной казни на площади всем пострадавшим возвращают деньги. И жена купца получает свою долю, однако на призыв дочери Вилии выкупить отца отвечает отказом, поскольку «тот уже пожил, а ей и малолетнему брату надо ещё что-то есть и где-то жить». Расстроенная Вилия приобретает у известного вора ключ от ста дверей и отправляется на поиски каравана Таркима, чтобы спасти отца.

Вилия попадает в караван как раз тогда, когда Тарким торгуется с сегванами по поводу выкупа двух юношей. Девушке разрешают остаться в караване. Не купленного Таркимом истекающего кровью Лисёнка подвешивают за ногу на дерево и оставляют. Караван с новыми рабами движется дальше, в сторону Самоцветных гор.

В ролях 

 Александр Бухаров — Волкодав
 Эльвира Болгова — Нея
 Анна Азарова — Вилия
 Михаил Евланов — Волк
 Наталья Догадина — Кендарат
 Егор Баринов — Людоед (Винитарий)
 Любомирас Лауцявичюс — Колдун (Финитарий)
 Павел Абдалов — Гвалиор
 К. Кинтино — Мхабр
 Андрей Харитонов — Должник
 Александр Яцко — Тиргей
 Андрей Чадов — Каттай
 Алан Догузов — Эйтер

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Алёна Званцова
 Режиссёр-постановщик: Олег Фомин
 Главный оператор: Вася Сикачинский
 Художник-постановщик: Юрий Константинов
 Композитор: Луиджи Тонэт
 Автор песен: Александр Касаткин
 Режиссёр монтажа: Елена Фаблова
 Звукорежиссёр: Сергей Сашнин
 Режиссёр: Татьяна Головкова
 Художник по костюмам: Алиса Фомина
 Художник по гриму: Алексей Шевченко
 Директор картины: Константин Толстов
 Исполнительный продюсер: Павел Абдалов
 Продюсеры: Сергей Даниелян, Арам Мовсесян, Юрий Мороз
 Продюсер: Рубен Дишдишян

Производство ЗАО «Централ Партнершип», 2006.

Съёмки 

Значительная часть сериала снималась на территории древних крымских городов Эски-Кермен и Мангуп и в их окрестностях.

Несмотря на то, что в фильме Николая Лебедева и сериале Олега Фомина роль Волкодава исполняет один и тот же актёр Александр Бухаров, а сериал позиционируется как «приквел», между ними есть значительные несоответствия:
 Других персонажей: Людоеда, Волка, Мать Кендарат играют разные актёры.
 В полнометражном фильме мать Кендарат — пожилая женщина в исполнении Натальи Варлей, в сериале — молодая женщина с татуировкой на лице.
 В фильме, когда на деревню Серых Псов напали, Волкодаву двенадцать лет (у него тогда ещё не было «взрослого имени»). В сериале же он — взрослый парень лет 16-ти.
 Сцены битвы с Волком в фильме и в сериале полностью отличаются.
 В фильме Волкодав, покидая рудники, выходит в заснеженные горы. В сериале, когда он выходит из рудников, снега нет.

Примечания

Ссылки 
 Кадры из сериала на сайте Александра Бухарова
 Репортаж со съёмок

Телесериалы России 2000-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2007 году
Телесериалы России, завершённые в 2007 году
Телесериалы России в жанре фэнтези
Телесериалы телеканала НТВ
Экранизации произведений Марии Семёновой
Телесериалы-приквелы
Телесериалы «Централ Партнершип»
Фильмы по славянской мифологии